Niemiecka dywizja pancerna:
 4 Dywizja Pancerna (niemiecka)

Kanadyjska dywizja pancerna:
 4 Kanadyjska Dywizja Pancerna